Ексцентрик — деталь, вісь обертання якої не збігається з її геометричною віссю.
 Ексцентрик — деталь велосипеда, що застосовується для швидкого регулювання чи заміни його вузлів.